

Personnalités 

  (1914-2004), poète et écrivain chypriote ;
 Guy Montis (1918-1976), peintre français ; 
 René Montis (1888-1959), acteur et producteur français ;
  (1871-1941), journaliste espagnol.

Institutions et monuments 
 , institution culturelle italienne.
 Villa des Montis, demeure monument historique en Loire-Atlantique, en France.

Voir aussi